Dwina ist der Name von Fließgewässern:
 Nördliche Dwina, Strom zum Dwinabusen (Weißes Meer) in Nord-Russland
 Westliche Dwina, Strom zur Ostsee in Russland, Belarus und Lettland; siehe Düna

Dwina steht auch für:
 Dwina, russische Panzerfregatte; siehe Pamjat Asowa
 Dwina, sowjetische Flugabwehrrakete S-75